Sporomusa es un género de bacterias Firmicutes clasificadas dentro de la clase Negativicutes. 

Un examen más detallado de los miembros de este clado sugiere qué este grupo es en realidad un miembro de la clase Clostridia.

Filogenia 
La taxonomía actualmente aceptada se basa en la Lista de nombres procariotas con posición en nomenclatura (LSPN) y la filogenia se basa en la liberación de LTP 111 basado en rRNA 16S.

Referencias 

Géneros de bacterias
Bacterias gramnegativas
Firmicutes